Jakobsquelle heißen folgende geographische Objekte:

 Jakobsquelle, Bachquelle am Nordwesthang des Kronbergs, Bezirk Gonten,  Kanton Appenzell Innerrhoden
 Jakobsquelle (München) oder Jakobsbrunn, gefasste Quelle in der Marienklause, München, Bayern
 Jakobsquelle, Quelle im Weichtal, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Jakobsbach
 Jakobsbrunnen